De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1998 werd op 20 januari 1999 gehouden in de studio's van tv-zender VTM. Branko Strupar won deze voetbalprijs met 310 punten. Het gala werd gepresenteerd door Dirk Abrams en Birgit Van Mol.

De prijsuitreiking
Branko Strupar, een Kroaat met een Belgisch paspoort, werd op voorhand beschouwd als een grote kanshebber. Strupar had in 1998 het seizoen afgesloten als vicekampioen en als topschutter. Zijn grootste concurrent was ploegmaat en spitsbroeder Souleymane Oulare. Lorenzo Staelens, die volgens velen al jaren eerder een Gouden Schoen had verdiend, werd beschouwd als een outsider.

Strupar won uiteindelijk de eerste stemronde met 150 punten, maar moest in de tweede stemronde ploegmaat Oulare laten voorgaan. Uiteindelijk verzamelde de Kroatische Belg toch voldoende punten om Oulare achter zich te houden. Strupar ontving de Gouden Schoen uit handen van Pär Zetterberg, de winnaar van 1997.

Enkele maanden later zou Oulare wel uitgeroepen worden tot Profvoetballer van het Jaar.

Patrick Goots scoorde in 1998 met de ogen dicht in Tweede Klasse. Dat leverde hem bij de Gouden Schoen verrassend drie punten op.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1998